EAM est un acronyme pouvant désigner :

Code 
EAM est le code qui peut désigner :
 .

Culture 
 European network for Avant-garde and Modernism studies, (en français, Réseau européen de recherche sur l’avant-garde et le modernisme).

Électronique 
 , un composant électronique utilisé pour moduler l'intensité d'un laser.

Informatique 
 , les logiciels de gestion d'actifs d'entreprise.

Marine 
 École d'apprentissage maritime de l'île de la Réunion.

Médico-social 
 Établissement d'accueil médicalisé.

Militaire 
 École d'administration militaire, une ancienne école militaire française créée sous le nom d'École d'administration de Vincennes le  à Vincennes.

Politique 
 Ethnikó Apeleftherotikó Métopo (en français, Front de Libération nationale), le principal mouvement de résistance en Grèce pendant la Seconde Guerre mondiale.

Economie
 EàM, Entreprise à mission, forme de société commerciale qui se définit statutairement une finalité d'ordre social ou environnemental.